|-
| 7401 Toynbee ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7402 || 1987 YH || 25 decembrie 1987 ||  || 
|-
| 7403 Choustník ||  || 14 ianuarie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7404 ||  || 13 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7405 || 1988 FF || 16 martie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 7406 || 1988 TD || 3 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7407 || 1988 TL || 3 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7408 Yoshihide || 1989 SB || 23 septembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 7409 || 1990 BS || 21 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 7410 Kawazoe || 1990 QG || 20 august 1990 ||  || T. Seki
|-
| 7411 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7412 Linnaeus ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7413 Galibina ||  || 24 septembrie 1990 ||  || L. V. Juravliova, 
|-
| 7414 Bosch ||  || 13 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 7415 Susumuimoto ||  || 14 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 7416 Linnankoski ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7417 || 1990 YE || 19 decembrie 1990 ||  || , 
|-
| 7418 Akasegawa ||  || 11 martie 1991 ||  || , 
|-
| 7419 ||  || 5 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7420 Buffon ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7421 Kusaka || 1992 HL || 30 aprilie 1992 ||  || , 
|-
| 7422 || 1992 LP || 3 iunie 1992 || Palomar || 
|-
| 7423 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7424 ||  || 6 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7425 Lessing ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7426 ||  || 27 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 7427 || 1992 VD || 2 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 7428 || 1992 YM || 24 decembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 7429 Hoshikawa ||  || 24 decembrie 1992 ||  || , 
|-
| 7430 Kogure ||  || 23 ianuarie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 7431 ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 7432 ||  || 23 aprilie 1993 ||  || , 
|-
| 7433 Pellegrini || 1993 KD || 21 mai 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 7434 Osaka ||  || 14 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7435 Sagamihara ||  || 8 februarie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7436 Kuroiwa ||  || 8 februarie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 7437 Torricelli ||  || 12 martie 1994 ||  || , 
|-
| 7438 Misakatouge ||  || 12 mai 1994 ||  || 
|-
| 7439 Tetsufuse ||  || 6 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7440 Závist || 1995 EA || 1 martie 1995 || Kleť || 
|-
| 7441 Láska || 1995 OZ || 30 iulie 1995 || Kleť || , 
|-
| 7442 Inouehideo ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 7443 Tsumura ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7444 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 7445 Trajanus || 4116 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7446 Hadrianus || 2249 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7447 Marcusaurelius || 1142 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7448 Pöllath || 1948 AA || 14 ianuarie 1948 || Mount Wilson || W. Baade
|-
| 7449 Döllen || 1949 QL || 21 august 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 7450 Shilling || 1968 OZ || 24 iulie 1968 ||  || G. A. Pliughin, I. A. Beliaev
|-
| 7451 Verbitskaya ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 7452 Izabelyuria ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7453 Slovtsov ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 7454 Kevinrighter ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7455 Podosek ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7456 Doressoundiram || 1982 OD || 17 iulie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7457 Veselov ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 7458 ||  || 28 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7459 Gilbertofranco ||  || 28 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 7460 Julienicoles || 1984 JN || 9 mai 1984 || Palomar || 
|-
| 7461 Kachmokiam || 1984 TD || 3 octombrie 1984 ||  || 
|-
| 7462 Grenoble ||  || 20 noiembrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7463 Oukawamine || 1985 SB || 20 septembrie 1985 ||  || T. Seki
|-
| 7464 Vipera ||  || 15 noiembrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7465 Munkanber ||  || 31 octombrie 1989 || Stakenbridge || 
|-
| 7466 ||  || 2 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 7467 ||  || 25 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 7468 Anfimov ||  || 17 octombrie 1990 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 7469 Krikalev ||  || 15 noiembrie 1990 || Nauchnij || L. I. Cernîh
|-
| 7470 Jabberwock || 1991 JA || 2 mai 1991 ||  || T. Urata
|-
| 7471 || 1991 YD || 28 decembrie 1991 ||  || 
|-
| 7472 Kumakiri || 1992 CU || 13 februarie 1992 || Susono || , 
|-
| 7473 ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
|  || 1992 TC || 1 octombrie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7475 Kaizuka ||  || 28 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 7476 Ogilsbie || 1993 GE || 14 aprilie 1993 || Catalina || T. B. Spahr
|-
| 7477 || 1993 LC || 13 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7478 Hasse ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7479 ||  || 4 martie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7480 Norwan || 1994 PC || 1 august 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 7481 San Marcello ||  || 11 august 1994 ||  || , 
|-
|  ||  || 9 august 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7483 Sekitakakazu ||  || 1 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7484 Dogo Onsen ||  || 30 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 7485 Changchun || 1994 XO || 4 decembrie 1994 ||  || 
|-
| 7486 Hamabe ||  || 6 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7487 Toshitanaka || 1994 YM || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7488 Robertpaul ||  || 27 mai 1995 || Catalina Station || 
|-
| 7489 Oribe || 1995 MX || 26 iunie 1995 || Catalina Station || C. W. Hergenrother
|-
| 7490 Babička ||  || 31 iulie 1995 ||  || 
|-
| 7491 Linzerag ||  || 23 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 7492 Kačenka || 1995 UX || 21 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 7493 Hirzo ||  || 24 octombrie 1995 || Kleť || 
|-
| 7494 Xiwanggongcheng ||  || 28 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 7495 Feynman ||  || 22 noiembrie 1995 || Kleť || , 
|-
| 7496 Miroslavholub ||  || 27 noiembrie 1995 || Kleť || M. Tichý
|-
| 7497 Guangcaishiye ||  || 17 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 7498 Blaník || 1996 BF || 16 ianuarie 1996 || Kleť || 
|-
| 7499 L'Aquila ||  || 24 iulie 1996 ||  || , 
|-
| 7500 Sassi || 1996 TN || 3 octombrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-